50 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 21 lipca, a finał 22 lipca.

Złoty medal zdobył Amerykanin Caeleb Dressel, który czasem 22,35 ustanowił nowe rekordy: mistrzostw i obu Ameryk. Srebro wywalczył Rosjanin Oleg Kostin, poprawiając rekord swojego kraju (22,70). Brązowy medal przypadł Brazylijczykowi Nicholasowi Santosowi (22,79).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 21 lipca o 11:02 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 21 lipca o 20:23 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 22 lipca o 20:47 czasu lokalnego.

Przypisy 

M